

Zentralbank 
Zentralbank der Republik Armenien

Geschäftsbanken 
Mit dem Stand 2020 gibt es 17 Geschäftsbanken, die in Armenien tätig sind.

 Ameriabank wurde 1910 als Jerewaner Filiale der Caucasus Trade Bank eröffnet.
 Armbusinessbank wurde 1994 als Rechtsnachfolgerin der seit 1991 tätigen "Arminvestbank" eröffnet.
 Byblos Bank Armenia wurde im Jahr 2000 als Rechtsnachfolgerin der seit 1992 tätigen "International Trade Bank" eröffnet.
 Converse Bank, wurde 1993 als "North Armenian Shareholding Bank" eröffnet und 1997 in die Converse Bank eingegliedert.
 Evocabank wurde 1990 als Prometheus Bank eröffnet und 2001 in Prometey Bank umbenannt. Im Jahr 2017 wurde sie in Evocabank umbenannt.
 HSBC Bank Armenia, wurde 1996 als "Midland Armenia Bank" eröffnet und 1999 in die HSBC Bank Armenia eingegliedert.
 VTB Armenia, wurde 1993 als "ArmSavingsBank" eröffnet und 2006 in die VTB Armenia eingegliedert.

Ehemalige Geschäftsbanken 
 Armenian Development Bank, fusioniert mit der Araratbank
 AreximBank-Gazprombank, erworben von der Ardshinbank
 Cascade Bank, fusioniert mit der Ameriabank
 BTA Bank, fusioniert mit der ArmEconomBank
 ProCredit Bank, erworben von der InecoBank

Weblinks 
 banks.am
 armbanks.am der ARKA Nachrichtenagentur

Einzelnachweise 

Armenien
!Banken